Macnee ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Macnee (1806–1882), schottischer Porträtmaler
 Patrick Macnee (1922–2015), britisch-US-amerikanischer Schauspieler und Hörspielsprecher

en:McNee